Höpfl ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Höpfl (1889–1947), österreichischer Politiker, Mitglied des Bundesrates
 Hildebrand Höpfl (1872–1934), österreichischer römisch-katholischer Theologe und Alttestamentler 
 Johannes Höpfl (* 1995), deutscher Snowboarder
 Josef Höpfl (1853–1926), deutscher Opernsänger (Bariton), Opernregisseur und Dramaturg
 Reinhard Höpfl (* 1947), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Frank Höpfel (* 1952), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer